Илья Анатольевич Баглай (; ) — белорусский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Является воспитанником футбольного клуба «Минск». В 2016 года начал выступать за дублирующий состав «Городеи». За основную команду дебютировал 28 июля 2018 года в матче 1/16 финала Кубка Белоруссии со «Слонимом». Баглай вошёл в игру на 84-й минуте вместо Сергея Пушнякова. 3 апреля 2020 года впервые появился на поле в рамках чемпионата Белоруссии. В игре 3-го тура против «Белшины» за семь минут до окончания основного времени матча он заменил Михаила Шибуна.

В начале 2022 года проходил просмотр в «Островце» и петриковском «Шахтёре». 16 марта 2022 года перешёл в «Барановичи». Дебютировал за клуб 10 апреля 2022 года против «Осиповичей». Дебютными голами за клуб отличился 4 июня 2022 года в матче против «Слонима», отличившись дублем. Закрепился в основной команде клуба, став одним из ключевых защитников. По итогу сезона отличился 6 голами и 2 результативными передачами во всех турнирах, однако занял последнее место в чемпионате. В ноябре 2022 года покинул клуб.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Городеи»

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Слоним-2017»
Игроки ФК «Барановичи»